Краевски — фамилия:
  (род. 1949) — бывший немецкий политик (СДПГ); с 1990 по 1999 год работала министром в Сааре, с 2001 по 2002 годы — сенатором в Берлине.
  (род. 1988) — конный тренер (секция обучения верховой езде) и с ноября 2016 года является национальным тренером соревнований по юниорам в Федерации конного спорта Германии, а также активным наездником на соревнованиях.